Het ATP-toernooi van Sint-Petersburg 2020 (met de officiële naam St. Petersburg Open 2020) werd van 12 tot en met 18 oktober 2020 gespeeld in de Russische stad Sint-Petersburg. Er werd gespeeld op de indoor hardcourtbanen van de Siboer Arena. Door de coronapandemie werd het toernooi verplaatst van eind september naar midden oktober en gepromoveerd van de ATP Tour 250 naar de ATP Tour 500 voor 2020.

Toernooi informatie

Ondergrond 
Er werd gespeeld op indoor hardcourtbanen van het type Rebound Ace. De ITF Pace Rating van de baansoort is medium snel. Het speelveld heeft de kleur royaal blauw en de uitloopstrook de kleur oceaan blauw. De tennisvloer is van het type HARO Rome Tennis, een verplaatsbare tennisvloer die met een kleine groep binnen 3 uur kan worden geïnstalleerd.

Ballen 
Er werd gespeeld met de HEAD Tour XT 2020 tennisballen.

Programma 
 Alle tijden zijn lokaal UTC+3.

Enkelspel

Deelnemers

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

Sint-Petersburg
ATP-toernooi van Sint-Petersburg